Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд 2017 () — 17-й розыгрыш турнира, который состоялся в Индии с 6 по 28 октября 2017 года. Первый турнир под эгидой FIFA, который прошёл на территории Индии. Чемпионом впервые в своей истории стала сборная Англии.

Выборы организатора 
Приём заявок на проведение соревнования завершился 15 ноября 2013 года. На право принять юношеский чемпионат мира выдвинули свои кандидатуры Азербайджан, Индия, Ирландия и Узбекистан.

5 декабря 2013 года на заседании исполкома FIFA в Салвадоре, Бразилия, организатором турнира была объявлена Индия.

Квалифицировавшиеся команды 
В финальной части турнира принимают участие 24 команды, квалифицирующиеся по результатам континентальных турниров. Предыдущий чемпион — сборная Нигерии — не квалифицировалась в финальную стадию.

Сборные Индии, Новой Каледонии и Нигера дебютировали в соревновании. Команда Испании вышла в финальную часть турнира впервые за восемь лет.

Города и стадионы

Составы

Судьи 
Матчи турнира обслуживала 21 бригада судей (главный судья и по два ассистента), а также 7 судей-женщин в роли помощников. Видеоассистенты на турнире не работали.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финальной стадии турнира прошла 7 июля 2017 года в Мумбаи. В жеребьёвке приняли участие два победителя юношеских чемпионатов мира — Нванкво Кану и Эстебан Камбьяссо.

Команды были разбиты на четыре корзины, хозяин турнира, Индия, был «посеян» в первой корзине и автоматически занял первую позицию в группе А. Посев команд был произведён по результатам выступлений на последних пяти юношеских чемпионатах мира, причём более ранние турниры имели меньший вес. Победители турниров в своих конфедерациях также получили бонусные очки при посеве. По регламенту представители одной конфедерации не могли встретиться друг с другом на групповом этапе турнира.

Групповой этап 
Согласно правилам, в 1/8 финала выходили команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие команды из числа занявших третье место в группе.

Время начала матчей — местное (UTC+5:30).

Критерии классификации 
Рейтинг команд в каждой группе определялся следующими критериями (пункт 17.7 в правилах):

Если две или более команды равны по вышеперечисленным критериям, их рейтинг определялся нижеследующими критериями:

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Рейтинг команд, занявших третье место 
Порядок ранжирования команд, занявших третье место в группе:
 набранные очки во всех групповых матчах;
 разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах;
 количество забитых мячей во всех групповых матчах;
 очки фейр-плей;
 жребий.

Плей-офф

Сетка

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы 

 Примечания
 1.  Матч сборных Бразилии и Англии был перенесён из Гувахати в Калькутту из-за плохого состояния поля, вызванного проливными дождями.

Матч за третье место

Финал

Бомбардиры 
8 голов

  Риан Брустер

6 голов

  Лассана Н’Диайе
  Абель Руис

5 голов

  Амин Гуири
  Янн-Фите Арп

4 гола

  Кэйто Накамура
  Серхио Гомес Мартин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Чемпионаты мира по футболу среди юношеских команд
2017 год в футболе
Чемпионаты мира в 2017 году
Октябрь 2017 года
Международные соревнования по футболу в Индии
Чемпионаты мира в Индии